CWKS Legia Warszawa – polski klub sportowy
 polski klub
 Legia Warszawa – piłkarski
 Legia-Felt, wcześniej Legia Warszawa – kolarski
 Legia Warszawa –  koszykarski
 Legia Warszawa –  siatkarski
 Legia Warszawa –  hokejowy
 Legia Warszawa –  bokserski
 Legia Warszawa –  żużlowy
 Legia Warszawa –  futsalowy
 Legia Warszawa – amp futbolowy
 Legia Warszawa – łyżwiarstwa szybkiego
 Legia Warszawa –  podnoszenia ciężarów
 Legia Warszawa – rugby union